Hürlimann kan syfta på

 Hürlimann – schweizisk traktortillverkare

Personer
 Bettina Hürlimann (1909-1983), tysk-schweizisk barnboksförfattare och förläggare 
 Thomas Hürlimann (född 1959), schweizisk dramatiker
 Patrick Hürlimann (född 1963), schweizisk curlingspelare